Stapenhorst ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Stapenhorst (* 1995), deutsche Hockeyspielerin
 Fritz Stapenhorst (1914–?), deutscher Filmregisseur und Filmeditor 
 Günther Stapenhorst (1883–1976), deutscher Filmproduzent
 Johannes Stapenhorst (1855–1917), deutscher Bergbauingenieur
 Klaus Stapenhorst (1912–?), deutscher Filmeditor und Filmproduzent
 Kurd Stapenhorst (1923–2007), deutscher Transplantationsmediziner und Hochschullehrer
 Rudolf Stapenhorst (1864–1944), Oberbürgermeister von Bielefeld
 Ulrich Stapenhorst (1878–1965), deutscher Verwaltungsjurist